BEAM – modulo della Stazione Spaziale Internazionale
 BEAM – azienda di telecomunicazioni filippina
 Beam – edificio storico di Great Torrington
 BEAM – tipo di robotica
 Beam – sito web 2016-2017
 Apache Beam – modello di programmazione informatica
 Beam search – tipo di ricerca informatica
 Beam Software – sviluppatore di videogiochi australiano
 Beam – videogioco del 1989
 Beam – album musicale di Meg

Persone
 Samuel Ervin Beam – cantautore statunitense
 Beam o Tyshane – rapper statunitense